Дже́йн Фрэ́нсис Качма́рек (; род. 21 декабря 1955 года, Милуоки, Висконсин, США) — американская актриса. Наиболее известна по роли Лоис в телесериале «Малкольм в центре внимания» (2000–2006). Джейн Качмарек является обладательницей премии «Спутник», двукратной обладательницей премии Ассоциации телевизионных критиков, а также многократной номинанткой на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Ранняя жизнь 
Джейн Фрэнсис Качмарек родилась в Милуоки, штат Висконсин, в семье польского происхождения у учительницы Эвелин (в девичестве Грегорска) и работника министерства обороны США Эдварда Качмарек. Качмарек — младшая из четырёх детей. Её братья, Джим и Билл, работали учителем и предпринимателем соответственно. Её сестра, Мэри, работала в интернет-компании. Будущая актриса выросла в Гриндейле, и была воспитана в католической вере. Качмарек изучала театральное искусство в Висконсинском университете в Мадисоне, а позже окончила Йельскую школу драмы.

Карьера 

Качмарек сыграла более 40 телевизионных ролей, наиболее известные из которых включают в себя:
 Лоис — «Малкольм в центре внимания» (2000–2006)
 Судья Харм — «Симпсоны» (2001–2010).
 Миссис Армвуд, учитель Фрэнки Хек по стоматологии — «Бывает и хуже» (2012–2013).
 Доктор Галло — «Теория Большого взрыва» (2016).

Личная жизнь 
15 августа 1992 года Качмарек вышла замуж за актёра Брэдли Уитфорда. В их браке родилось трое детей: дочери Фрэнсис Женевьева (род. январь 1997) и Мэри Луиза (род. 25 ноября 2002) и сын Джордж Эдвард (род. 23 декабря 1999). В июне 2009 года пара подала на развод, который был завершён в 2010 году.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Школы образования Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США